Матиас Яттах-Ньие «Занка» Йёргенсен (; ) — датский футболист, защитник сборной Дании. Полуфиналист чемпионата Европы 2020 года.

Карьера

Клубная 
Йёргенсен — воспитанник клуба «Б-93», за который он дебютировал в возрасте 16 лет. В июне 2007 года он перешёл в «Копенгаген» после недельного просмотра в лондонском «Арсенале».

В феврале 2012 года Матиас в качестве свободного агента заключил четырёхлетний контракт с нидерландским клубом ПСВ. В июле 2014 года он вернулся в «Копенгаген».

7 июля 2017 года «Хаддерсфилд Таун» объявил о заключении 3-летнего контракта с защитником.

Национальная 
19 ноября 2008 года Йёргенсен дебютировал за сборную Дании в матче против сборной Уэльса.

Участник «домашнего» для своей сборной молодёжного чемпионата Европы 2011, на котором сыграл 3 матча.

Достижения 
«Копенгаген»
 Чемпион Дании (5): 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2015/16, 2016/17
 Обладатель Кубка Дании (5): 2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17

Личная жизнь 
Йёргенсен — сын датчанки и гамбийца. Встречался с венгерской фотомоделью Энико Михалик.

Прозвище «Занка» он получил в честь персонажа фильма «Крутые виражи» по имени Сэнка ().

Примечания 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Б 93»
Игроки ФК «Копенгаген»
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Йонг ПСВ»
Игроки ФК «Хаддерсфилд Таун»
Игроки ФК «Фенербахче»
Игроки ФК «Фортуна» Дюссельдорф
Игроки ФК «Брентфорд»